Иванченки — название населённых пунктов в России:

 Иванченки — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Иванченки — деревня в Оленинском районе Тверской области.